Coalmont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coalmont (Alabama), im Shelby County
 Coalmont (Colorado), im Jackson County
 Coalmont (Indiana), im Clay County
 Coalmont (Pennsylvania), im Huntingdon County
 Coalmont (Tennessee), im Grundy County

in Kanada:
 Coalmont (British Columbia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Coalmont Bank Building, in Coalmont, Tennessee, ID-Nr. 91000246
 Coalmont Coke Ovens, in Coalmont, Tennessee, ID-Nr. 87002645